A Tutenstein (Tutanhamon + Frankenstein szavak keresztezése) egy amerikai rajzfilmsorozat, amelyet Jay Stephens készített a Discovery Kids számára. A műsor magáról Tutanhamonról szól, aki 3000 évvel a halála után felébred, és rá kell jönnie, hogy a királyságának ideje eltűnt, és új szelek fújnak a világban. A múmiának most ehhez az új világhoz kell hozzászoknia, ezt mutatja be a műsor. Amerikában 2003. november 1-től 2008. október 11-ig ment a rajzfilmsorozat a Dicevery Kids-en, Magyarországon a Jetix és a TV2 vetítette. 3 évadot élt meg 39 epizóddal, valamint 2008-ban készült hozzá egy tévéfilm is. A műsor számtalan utalást tesz az egyiptomi mitológiára.

Történet

Szereplők 

 Tut Ankh En Set Amun/Tutenstein (eredeti hangja: Jeannie Elias (1. évad), Maryke Hendrikse (2. évad), Donna Cherry (3. évad), magyar hangja: Simonyi Balázs)
 Cleo Carter (eredeti hangja: Crystal Scales (sorozat), Leah Lynette (film), magyar hangja: Böhm Anita)
 Luxor (eredeti hangja: David Lodge, magyar hangja: Galbenisz Tomasz (1-2. évad), Megyeri János (3.évad))
 Walter Jacobs (eredeti hangja: Joey Simmrin, magyar hangja: Moser Károly)
 Horace Behdety professzor (eredeti hangja: Lex Lang, magyar hangja: Rosta Sándor)
 Dr. Roxanne Vanderwheele (eredeti hangja: Jeannie Elias, magyar hangja: Németh Kriszta)
 Rosalie Rivara (eredeti hangja: Candi Milo, magyar hangja: Ősi Ildikó)
 Iris Carter (eredeti hangja: Louella Narcisus, magyar hangja: Törtei Tünde)
 Széth (eredeti hangja: David Lodge, magyar hangja: Kárpáti Tibor)
 Khesef és Sekhem (eredeti hangjuk: Roger Rose, magyar hangjaik: Faragó András és Vári Attila)

Magyar stábtagok 
Magyar szöveg: Zalatnay Márta, Kwaysser Erika

Hangmérnök és vágó: Sebestyén Dezső

Gyártásvezető: Németh Piroska

Szinkronrendező: Nándori István

A szinkront a Jetix megbízásából a Digital Media Services készítette.

Epizódok

További információk 

2003-ban bemutatott amerikai televíziós sorozatok
2008-ban befejezett amerikai televíziós sorozatok
Amerikai számítógépes animációs sorozatok
A Discovery Kids saját gyártású műsorai